Алексашкин — русская фамилия.

 Алексашкин, Николай Фёдорович (1922—1990) — гвардии капитан (полковник в запасе), Герой Советского Союза (1945).
 Алексашкин, Сергей Николаевич (род. 1952) — советский и российский оперный певец; Народный артист России.